

Toponymes 
 Bad Schönborn, une commune de Bade-Wurtemberg, Allemagne
 Schönborn (Brandebourg), une commune d'Allemagne
 Schönborn (Palatinat), une commune de Rhénanie-Palatinat, Allemagne
 Schönborn (Rhin-Hunsrück), une commune de Rhénanie-Palatinat, Allemagne
 Schönborn (Rhin-Lahn), une commune de Rhénanie-Palatinat, Allemagne

Patronymes 
 Famille de Schönborn
 Jean-Philippe de Schönborn
 Christoph Schönborn
 Frédéric-Charles de Schönborn-Buchheim
 Franziskus von Paula Schönborn
 Damien de Schönborn-Buchheim

Château
 Château de Schönborn, château de la famille éponyme.
 Château de Schönborn (Geisenheim), château de la famille éponyme.

Domaine 
Domaine Schloss Schönborn à Hattenheim